Մ, մ (мен, ) — двадцята літера вірменської абетки. 

Позначає губно-губний носовий приголосний звук /m/. 

Числове значення — 200. 

У Юнікоді має такі коди:  для Մ,  для մ.

В інших типах кодування відсутня.